L'avaro – commedia di Molière
 L'avaro – commedia di Carlo Goldoni
 L'avaro – spettacolo teatrale di Gabriele Lavia
 L'avaro – novella di Alberto Moravia

Cinema 
 L'avaro – sceneggiato televisivo diretto da Vittorio Cottafavi del 1957
 L'avaro – episodio del film L'amore difficile del 1963, diretto da Luciano Lucignani
 L'avaro – film diretto da Tonino Cervi del 1990